Alan Moore  peut désigner :
 Alan Moore (1953-), un scénariste britannique ;
 Alan Moore (1974-), un footballeur irlandais.